|-
| 120301 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120302 - || || 13 de maig, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120303 - || || 14 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120304 - || || 9 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120305 - || 2004 KF || 16 de maig, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120306 - || || 17 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120307 - || || 19 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120308 Deebradel || || 22 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120309 - || || 23 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120310 - || || 24 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120311 - || || 11 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120312 - || || 5 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120313 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120314 - || || 11 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120315 - || || 12 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120316 - || || 12 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120317 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120318 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120319 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120320 - || || 14 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120321 - || || 13 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120322 - || || 17 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120323 - || || 18 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120324 Falusandrás || || 21 de juny, 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 120325 - || || 26 de juny, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120326 - || || 9 de juliol, 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120327 - || || 9 de juliol, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120328 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120329 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120330 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120331 - || || 11 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120332 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120333 - || || 27 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120334 - || || 16 de juliol, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120335 - || || 17 de juliol, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120336 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120337 - || || 9 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120338 - || || 10 d'agost, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120339 - || || 8 d'agost, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120340 - || || 14 d'agost, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120341 - || || 21 d'agost, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120342 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120343 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120344 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120345 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120346 - || || 13 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120347 Salacia || || 22 de setembre, 2004 || Palomar || H. G. Roe, M. E. Brown, K. M. Barkume
|-
| 120348 - || || 3 d'octubre, 2004 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 120349 Kalas || || 12 de desembre, 2004 || Jarnac || D. H. Levy
|-
| 120350 Richburns || || 3 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120351 Beckymasterson || || 14 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120352 Gordonwong || || 13 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120353 Katrinajackson || || 4 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120354 Mikejones || || 13 de juny, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 120355 - || || 16 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120356 - || || 28 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120357 - || || 30 de juny, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120358 - || || 30 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120359 - || || 30 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120360 - || || 27 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120361 Guido || 2005 NZ || 3 de juliol, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 120362 - || || 1 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120363 - || || 3 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120364 Stevecooley || || 3 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120365 - || || 7 de juliol, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120366 - || || 5 de juliol, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120367 Grabow || || 2 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120368 Phillipcoulter || || 3 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 120369 - || || 6 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120370 - || || 26 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120371 - || || 29 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120372 - || 2005 PY || 1 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120373 - || || 1 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120374 - || || 1 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 120375 Kugel || || 10 d'agost, 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 120376 - || || 4 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120377 - || || 4 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120378 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120379 - || || 24 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120380 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120381 - || || 27 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120382 - || || 27 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120383 - || || 27 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120384 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120385 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120386 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120387 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120388 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120389 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120390 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120391 - || || 28 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120392 - || || 30 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120393 - || || 30 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120394 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120395 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120396 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120397 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120398 - || || 30 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120399 - || || 30 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120400 - || || 28 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0